Arandis puede referirse a:
 Distrito electoral de Arandis
 Arandis (Namibia) una localidad
 Municipio de Ourique, Portugal, antes Arandis